Chiesa di San Sepolcro – Altamura
 Chiesa di San Sepolcro – Cagliari
 Chiesa di San Sepolcro –  Milano
 Chiesa di San Sepolcro –  Parma

Pagine correlate 
 San Sepolcro
 Chiesa del Santo Sepolcro